alto-paraisense – abitanti di Alto Paraíso (Rondônia)
alto-paraisense – abitanti di Alto Paraíso de Goiás